

Поттсвілл — місто, штат Арканзас
 Поттсвілл — місто, штат Пенсільванія